Górzyca est le nom de :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Górzyca, dans le powiat de Słubice
 du village de Górzyca, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 du village de Górzyca

Voir aussi